T.R.E.N.D.Y. -Paradise from 1997- est un extended play du groupe de rock japonais Mucc, sorti le .

Liste des titres

Lien externe 
  Page de l'album sur le site officiel de Mucc

Notes et références 

EP sorti en 2015
Album de Mucc
Album publié par Sony Music Entertainment Japan